Чемпионат Европы по дзюдо 1960 года проходил в городе Амстердам (Нидерланды) 15 мая.

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы в 1960 году
Спорт в Нидерландах в 1960 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
События 15 мая
Май 1960 года
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Международные соревнования по дзюдо в Нидерландах